Pinas (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Pinas (schip), een zeilschip van pijnboomhout
 Pinas (familienaam), een Frans-Surinaamse familienaam
 Las Piñas, een stad op het eiland Luzon in de Filipijnen

 Personen
 Brian Pinas (1978), Surinaams voetballer en voetbalcriticus
 Eddy Pinas (1939), Surinaams schrijver
 Glenn Pinas (1951), Surinaams basketbalcoach
 Hugo Pinas (1951), Surinaams politicus en bondsvoorzitter
 Jaymillio Pinas (2002), Nederlands voetballer
 Jack Pinas (1925-2016), Surinaams kunstenaar en vakbondsleider
 Marcel Pinas (1971), Surinaams kunstenaar
 Regillio Pinas (1988), Surinaams voetballer en zanger
 Shaquille Pinas (1998), Nederlands voetballer
 Touvarno Pinas (1985), Surinaams-Nederlands voetballer
 Yvonne Pinas, Surinaams Assembléelid en districtscommissaris